«Башкирский Урал» — комплексный биосферный заповедник, предложенный правительством России в качестве кандидата на занесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Башкортостан на западном макросклоне Южного Урала. В России это 41-й биорезерват. В настоящее время не создан.

В состав «Башкирского Урала» входят: государственный природный заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природный парк «Мурадымовское ущелье», природный зоологический заказник «Алтын-Солок» и зоологический заказник «Икский». Расположен на территории Кугарчинского, Мелеузовского и Ишимбайского районов общей площадью около 346 тысяч га. Территория делится на три зоны: ядро в 48 тыс. га, 13-14 %; буферная зона вокруг ядра свыше 90 тыс.га и переходная или зона сотрудничества в 207 тыс.га.

Флора и фауна 
На территории биорезервата зарегистрировано более 1800 видов растительных организмов, из которых высших сосудистых растений — 895, в том числе 34 эндемика и 30 реликтов; мохообразных — 237, лишайников — 302, грибов — 201, водорослей и цианобактерий — 202 вида. Из них 56 видов из Красной книги Башкортостана, из которых 12 видов также внесены в Красную книгу России.

Обитает более 2150 видов животных, из них беспозвоночных — 1800, рыб — 31, земноводных — 9, пресмыкающихся — 9, птиц — 237, млекопитающих — 71; в Красную книгу Республики Башкортостан занесено 84 вида, в Красную книгу Российской Федерации — 40, в Красные списки Европы и Бернской конвенции — 177 видов.
В биорезервате две ключевые орнитологические территории европейского значения — Бельско-Нугушское междуречье и река Урюк, где гнездятся редкие птицы.

Туризм 
В зоне ядра запрещена любая хозяйственная деятельность. В буферной зоне возможен экологический туризм, есть разрешение для хозяйственной деятельности. Переходная или зона сотрудничества позволяет развивать неистощительное природопользование, сельхозпользование, инфраструктуру туризма (дороги, отели).

Логотип 
11 декабря 2013 года на заседании Координационного совета по управлению биосферным резерватом утвержден логотип «Башкирского Урала» работы дизайнера, члена творческого объединения народно-художественных промыслов ООО «Юнона», Анастасии Бочкарёвой. Всего в конкурсе на лучший логотип, объявленном Минэкологии Республики Башкортостан 5 ноября 2013 года, приняли участие 30 человек и творческих коллективов.

Маралы 
В 2013 году в вольерном хозяйстве «Олений парк», расположенном в Ишимбайском районе, началось восстановление популяции маралов. Первая партия в 28 особей была завезена на территорию хозяйства в 2013 году. Животные успешно адаптировались к нашим природным условиям и кормовой базе. Уже в июне 2014 года получен первый приплод — 8 маралят.

Примечания

Ссылки 

 

География Мелеузовского района
География Ишимбайского района
География Кугарчинского района
Охраняемые природные территории, появившиеся в 2012 году
Охраняемые природные территории Башкортостана
Биосферные резерваты России
Появились в 2012 году в России
2012 год в Башкортостане